Савчин — українське прізвище. Патронім від імені Сава.

 Савчин Іван Петрович — письменник, краєзнавець, просвітитель, почесний громадянин Буського району.
 Савчин Лев Степанович — кандидат фізико-математичних наук, краєзнавець.
 Савчин Лілія Михайлівна (* 1962) — професор хореографії, заслужений діяч мистецтв України
 Савчин Марія — діячка ОУН, дружина полковника УПА Василя Галаси.
 Савчин Петро Гаврилович (1923—2003) — український художник-наївіст.
 Савчин Юрій Павлович (* 1974) — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Також 
 Савчин — село в Україні, у Сокальському районі Львівської області.

Примітки 

Українські прізвища
Багатозначні терміни